Градо:

 Градо — город в итальянской провинции Гориция (регион Фриули-Венеция-Джулия).
 Градо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.